Каролина де Магд-Соэп (;  — ) — бельгийская славистка.

Биография 
Родилась в семье журналиста Яака Соэпа, писавшего под фамилией Велтман. Дедом учёной был основатель «Тура Фландрии» Карел Вейнендале (Стейарт).

В 1968 г. получила степень доктора философии в Гентском университете, где впоследствии стала профессором русского языка и литературы. Сотрудничала с газетой De Standaard. Неоднократно бывала в России, лично общалась с Ю. В. Трифоновым, о котором в дальнейшем написала книгу. Изучала творчество А. П. Чехова, участвовала в создании многотомника «Чехов и мировая литература».

В 2000 г. в серии Slavica Gandensia вышел сборник научных трудов, посвящённый де Магд-Соэп.

Учёная была замужем за экономистом Хуго де Магдом, имела двух детей.

Монографии на русском языке 
 
 Магд-Соэп К. де. Эмансипация женщин в России: литература и жизнь. — Екатеринбург, 1999. — 239,[1] с. ISBN 5-7525-0568-2

Примечания

Ссылки 
 M. van Nieuwenborgh. Ruslandkenner Carolina De Maegd overleden
 Варламов А. Н. Двести граммов российского сыра

Филологи Бельгии
Русисты
Чеховеды